Banu Mazin, nom que reben algunes tribus àrabs.
 Mazzin (lladí Mazin), municipi italià de la província de Trento